Ямпільський повіт — повіт у Брацлавській (1795—1797) і Подільській (1797—1923) губерніях Російської імперії
 Ямпільський повіт — повіт у Подільській губернії Російської імперії (1795—1797)